У́лица Кру́пской (бур. Крупскын гудамжа) — улица в Советском районе города Улан-Удэ.

Названа в честь Крупской Надежды Константиновны, супруги В. И. Ленина.

География улицы 
Маленькая улица, идёт параллельно и между улицами Ранжурова и Смолина. Начинается на территории БГУ и пересекает улицы Сухэ-Батора, Бау Ямпилова и Модогоева. В настоящее время на ней остался один единственный дом № 2 и де-факто эта улица теперь не выходит из квартала.

История улицы 
До 2014 г. на улице было два дома: номер 2 - двухэтажный многоквартирный, и номер 9 - дом с общей оградой и тремя квартирами. В 2014 г. дом 9 снесли, чтобы на его месте построить многоэтажек.

См. также 
 Архитектура Улан-Удэ
 Улицы Улан-Удэ

Крупской